Бычковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:
 Бычковская волость — в составе Богучарского уезда Воронежской губернии;
 Бычковская волость — в составе Дмитриевского уезда Курской губернии.